Леони́д Ива́нович Яче́нин ( — ) — украинский советский деятель судебной системы.

Биография 
Родился 24 июля (5 августа) 1897 года в селе Играево, теперь Слуцкого района Минской области, Беларусь.

В 1949 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт.

Работал в органах прокуратуры УССР: помощником Киевского и Волынского губернских прокуроров, заместитель Каменец-Подольского окружного прокурора, прокурор Уманского округа, межрайпрокурор Сумского и Донецкого секторов.
 В 1933—1935 годах — секретарь Покровского райкома КП(б)У Донецкой области.
 В 1935—1937 — прокурор Старобельского округа.
 С мая 1937 — заместитель, а с августа 1937 по май 1938 года — и.о. прокурора УССР. С 1938 года депутат Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва.
 В 1938—1941 — прокурор Украинской ССР.
 В 1941—1946 — военный прокурор пяти фронтов, а затем военный прокурор Группы советских войск в Германии.
 В 1946—1952 — военный прокурор Северо-Кавказского военного округа.
16 декабря 1952 года скончался в городе Ростов-на-Дону, РСФСР.

Награды 
Награждён орденами Красного Знамени (6 апреля 1945), Богдана Хмельницкого I степени (31 мая 1945), Отечественной войны I и II степени (3 июня 1944, 14 февраля 1943), Красной Звезды (1935), медалями.

Примечания

Литература 
 Клочков В. Г. Історія прокуратури України. — К., 2004.

Ссылки 
 Яченін Леонид Иванович
 Генеральная прокуратура Украины

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Прокуроры СССР
Прокуроры Украинской ССР
Родившиеся в Минской области
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)